Citi Open steht für folgende Tennisturniere:

 WTA College Park, Damenturnier in College Park
 ATP Washington, Herrenturnier in Washington, D.C.